Giuseppe Gibilisco – astista e bobbista italiano
 Giuseppe Gibilisco – politico italiano
 Giuseppe Gibilisco – pugile italiano